Kernen im Remstal – comune tedesco situato nel Baden-Württemberg

Persone
Bruno Kernen (1961) – ex sciatore alpino svizzero
Bruno Kernen (1972) – ex sciatore alpino svizzero
Roland Kernen, pseudonimo di Andrè Waignein – compositore belga
Willy Kernen – calciatore svizzero